XIII. (13.) Korps oder XIII. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XIII. (Königlich Württembergisches) Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 13. Korps (Österreich-Ungarn)
 XIII. Armeekorps (Wehrmacht)
 XIII Corps (Vereinigtes Königreich)
 XIII Corps (Vereinigte Staaten)
 XIII. SS-Armeekorps